Карл Эми́ль Óтто Ве́бер (; ) — немецкий художник бытового жанра, пейзажист и анималист. Один из первых художников школы Понт-Авена.

Биография 
Родился в семье торговца . Учился в Прусской академии художеств у Карла Штеффека, в Париже — у Тома Кутюра. В период с 1863—1864 годов путешествовал по Бретани где написал серию жанровых работ.

В 1864 году впервые в Парижском салоне экспонировалась его картина . Продолжал экспонироваться в Парижском салоне до 1869 года; был награждён двумя медалями. Картина «La curée du chevreuil» находится в собрание Музей Орсе.

С началом Франко-прусской войны покинул Францию и путешествовал по Италии, год провёл в Риме. В 1872 году по ходатайству королевы Виктории переехал в Лондон где ежегодно выставлялся в Королевской академии художеств.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Работы @ ArtNet

Художники Германии XIX века